Ресник је насеље у општини Бијело Поље у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 2739 становника (према попису из 1991. било је 2769 становника).

Демографија 
У насељу Ресник живи 1845 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 31,2 година (30,7 код мушкараца и 31,7 код жена). У насељу има 649 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,22.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бијело Поље
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори